La ligne 412 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Quiévrain à Roisin entre  et .

Histoire 
Par arrêté royal du , la société des Chemins de fer économiques du Nord (CEN) qui exploite le tramway de Valenciennes se voit confier pour le compte de la SNCV l'entretien et l'exploitation de la ligne ainsi que le court tronçon de Quiévrain à la frontière française qu'elle va exploiter comme un prolongement de sa ligne de Valenciennes à Quiévrechain.

La ligne est inaugurée le . Elle est mise en service en traction vapeur le  entre la gare de Quiévrain et la station vicinale de Roisin (nouvelle section Quiévrain Rue de Valenciennes - Roisin Station rattachée au capital 35, la section Quiévrain Gare - Rue de Valenciennes également rattachée au capital 35 est déjà exploitée depuis le  par la ligne Valenciennes - Quiévrain du tramway de Valenciennes). L'exploitation est assurée par les CEN.

En , l'exploitation est reprise par la société des Tramways urbains et vicinaux (TUV).

Pendant la Première Guerre mondiale, le trafic est interrompu en  et ne va reprendre qu'en , l'exploitation est à cette date reprise en mains propres par la SNCV.

La ligne est supprimée le , ses voies restent cependant utilisées pour le trafic fret qui se termine le  entrainant la fermeture à tout-trafic des sections Quiévrain Gare - Quiévrain Rue de Valenciennes et Baisieux Station - Roisin Station (capital 35).

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 412 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
Capital 35
Ligne SNCV exploitée par les TUV
Ligne SNCV exploitée par les CEN
tram
tram